To the End – singolo dei Blur del 1994
 To the End – album degli Orden Ogan del 2012
 To the End – singolo di Yohio del 2014